1 Parachutistenbataljon - Zuid-Afrikaanse eenheid
 1e Bataljon, Parachute Regiment - eenheid van het Britse Leger
 1e Parachutistenbataljon (Australië) - Australische legereenheid
 1e Parachutistenbataljon (België) - Belgische legereenheid
 1e Parachutistenbataljon (Canada) - Canadese legereenheid
 1e Parachutistenbataljon (Hongarije) - Hongaarse legereenheid
 1e Parachutistenbataljon, 1e Marine Parachute Regiment - Amerikaanse legereenheid